NK Zadar är en fotbollsklubb i Zadar i landsdelen Dalmatien i Kroatien. Klubben skapades 1945 och gick 2006 upp i Kroatiens högsta division.

Josip Skoblar, Giovanni Rosso, Dado Pršo och Luka Modrić har alla spelat i det kroatiska landslaget och spelat för NK Zadar. 

Stanovi stadium, med 8 000 platser, är hemarenan och klubbens fans kallas Tornado.

Placering tidigare säsonger

Referenser

Externa länkar 
Klubbens officiella hemsida
NK Zadar på Uefa.com

Fotbollsklubbar i Kroatien
Sportklubbar bildade 1945
NK Zadar